Köves Gábor (1970–) teniszező
 Köves Gábor (1973–) újságíró, filmkritikus